Атама́ново — топоним в России:

 Атаманово — село в Новокузнецком районе Кемеровской области.
 Атаманово — село в Сухобузимском районе Красноярского края.

См. также 
 Атаман (значения)
 Атаманка
 Атамановка
 Атамановский
 Атаманская
 Атаманское